Ulva — género de algas verdes talosas que inclui a alface-do-mar
Ulva (Escócia) — ilha das Hébridas Interiores, Escócia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia